Села:
 Бухалове — Полтавська область, Гадяцький район
 Бухалове — Сумська область, Липоводолинський район